Le mythe de Gecko prend place dans le cycle de Déméter/Cérès, lorsque celle-ci recherche sa fille Perséphone enlevée par Hadès.

Déméter, sous l'apparence humaine d'une vieille femme, parcourt le monde entier pour retrouver Perséphone. Elle s'arrête à Éleusis, où elle demande l'hospitalité à une famille. Cette dernière la reçoit aimablement.

Mais lors du repas du soir, Déméter, épuisée et mangeant goûlument son repas, fait rire le petit garçon de la famille qui l'hébergeait. Il faut croire que la vision de cette femme éreintée se précipitant sur la nourriture fit se moquer l'enfant.

La déesse, offusquée, jette son repas au visage de l'enfant et le transforme en lézard. 

Mythologie romaine